Battaglia di Villaviciosa, più conosciuta come battaglia di Montes Claros, scontro militare avvenuto il 17 giugno del 1665 nei pressi della città di Vila Viçosa tra le forze spagnole e quelle portoghesi nell'ambito della guerra di restaurazione portoghese
 Battaglia di Villaviciosa (1710), scontro militare avvenuto il 10 dicembre del 1710 nei pressi della città di Villaviciosa de Tajuña (frazione dell'odierno municipio di Brihuega) tra le forze franco-spagnole e quelle austriache nell'ambito della guerra di successione spagnola